Point Montara Light Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Point Montara Light Station (Hillsborough, Kalifornien), ID-Nr. 73002300
 Point Montara Light Station (Montara, Kalifornien), ID-Nr. 91001094